Knowsley, district du comté de Merseyside, en Angleterre ;
 Knowsley, circonscription de ce comté ;
 Knowsley, village de ce district.